OLY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Olney Noble (Stati Uniti)